Jonathan Boutin, né le  à Saint-Joachim-de-Shefford, Québec au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec lors de la saison 2001-2002. Il porte alors l’uniforme des Mooseheads de Halifax.

Après un passage avec le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard, il termine son stage junior avec les Remparts de Québec en 2004-2005.

Lors du repêchage de 2003, il est sélectionné en  ( au total) par le Lightning de Tampa Bay.

Entre 2005 et 2007, il partage son temps entre les Falcons de Springfield de la Ligue américaine de hockey et les Chiefs de Johnstown de l'East Coast Hockey League.

Après avoir passé la saison 2007-2008 dans l’uniforme des Admirals de Norfolk, il commence la saison suivante avec le Moose du Manitoba (LAH) et les Salmon Kings de Victoria (ECHL). Il termine la saison avec les Stingrays de la Caroline du Sud, équipe avec laquelle il remporte la Coupe Kelly.

À l’été 2009 il signe un contrat avec le Molot Prikamie Perm, une formation de deuxième division en Russie. Après une semaine il est libéré par l’équipe et il se blesse dans des conditions nébuleuses.

De retour au Canada, il signe avec le CRS Express de Saint-Georges de la Ligue nord-américaine de hockey. Après avoir disputé cinq matchs, il se joint au Lausitzer Füchse de la 2. Bundesliga (Allemagne).

En 2010-2011, il évolue avec le Lillehammer IK de la GET ligaen (Norvège).

Il retourne ensuite avec le Lausitzer Füchse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ||11 ||4 ||1 ||1 ||459 ||18 ||2,35 ||90,2 % ||0 || ||2 ||0 ||0 ||16 ||0 ||0,00 ||100 % ||0 ||
|-
|2002-2003||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||46 ||22 ||11 ||2 ||2190 ||106 ||2,90 ||88,9 % ||4 || ||1 ||0 ||0 ||27 ||0 ||0,00 ||100 % ||0 ||
|-
|2003-2004||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||12 ||2 ||8 ||1 ||618 ||41 ||3,98 ||87,3 % ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
|2003-2004||Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard ||LHJMQ ||18 ||11 ||4 ||1 ||994 ||39 ||2,35 ||91 % ||1 || ||11 ||6 ||5 ||672 ||23 ||2,06 ||93,3 %||0 ||
|-
|2004-2005||Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard ||LHJMQ ||32 ||15 ||14 ||2 ||1814 ||98 ||3,24 ||89,8 % ||1 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||0||- ||
|-
|2004-2005||Remparts de Québec ||LHJMQ ||10 ||4 ||5 ||0 ||534 ||30 ||3,37 ||90,1 % ||0 || ||10 ||5 ||5 ||558 ||30 ||3,22 ||89,7 %||1 ||
|-
|2005-2006||Falcons de Springfield ||LAH||22 ||8 ||12 ||2 ||1266 ||66 ||3,13 ||89,9 % ||1 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||0||- ||
|-
|2005-2006||Chiefs de Johnstown ||ECHL ||19 ||8 ||9 ||2 ||1145 ||56 ||2,93 ||92 % ||2 || ||3 ||1 ||2 ||170 ||10 ||3,53 ||90,2 % ||0 ||
|-
|2006-2007||Falcons de Springfield ||LAH ||37 ||9 ||17 ||1 ||1660 ||91 ||3,29 ||89,7 % ||1 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
|2006-2007||Chiefs de Johnstown ||ECHL ||2 ||0 ||2 ||0 ||117 ||6 ||3,07 ||91,9 % ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
|2007-2008||Admirals de Norfolk ||LAH ||38 ||13 ||18 ||3 ||2070 ||114 ||3,31 ||90 % ||2 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
|2008-2009||Moose du Manitoba ||LAH ||1 ||0 ||1 ||0 ||59 ||4 ||4,05 ||89,5 % ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
|2008-2009||Salmon Kings de Victoria ||ECHL ||16 ||10 ||4 ||2 ||936 ||37 ||2,37 ||92,1 % ||2 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
|2008-2009||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||21 ||13 ||6 ||1 ||1247 ||58 ||2,79 ||90,6 % ||1 || ||16 ||12 ||4 ||944 ||42 ||2,67 ||91 %||0 ||
|-
|2009-2010||CRS Express de Saint-Georges ||LNAH||5 ||2 ||2 ||1 ||310 ||23 ||4,45 ||85,5 % ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
|2009-2010 ||Lausitzer Füchse ||2. Bundesliga ||27 ||14 ||13 ||0 ||1710 ||71 ||2,49 || ||3 || ||6 ||2 ||4 ||380 ||22 ||3,47 || ||0 ||
|-
|2010-2011 ||Lillehammer IK ||GET ligaen ||41 ||23 ||17 ||0 ||2397 ||99 ||2,48 ||91,4 % ||1 || ||10 ||5 ||5 ||591 ||21 ||2,13 ||93,5 % ||0 ||
|-
|2011-2012 ||Lausitzer Füchse ||2. Bundesliga ||39 ||21 ||17 ||0 ||2292 ||111 ||2,91 || ||2 || ||5 ||1 ||4 ||317 ||22 ||4,16 || ||0 ||
|-
|2012-2013 ||Lausitzer Füchse ||2. Bundesliga ||41 ||20 ||20 ||0 ||2425 ||112 ||2,77 || ||1 || ||5 ||1 ||4 ||307 ||14 ||2,74 || ||0 ||
|-
|2013-2014 ||Lausitzer Füchse ||DEL2 ||16 ||4 ||12 ||0 ||917 ||54 ||3,53 || ||1 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 ||Lausitzer Füchse ||DEL2 ||47 || 25 || 19 || 0 ||  || 144 || 3,21 || || 1 || 29 || 3 || || || 184 || || 2,60 || || || 0
|-
|2015-2016 || EHC Fribourg || DEL2 || 31 || || || ||  || 91 || 3,00 || 92,0 || 2 || 0 || 5 || || || 301 || || 2,78 || 91,1 || 1 || 
|-
|2016-2017 || Augsburger Panther || DEL || 37 || 21 || 13 || 0 ||  || 89 || 2,68 || 91,3 || 2 || 0 || 3 || || || 137 || || 3,04 || 90,1 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Augsburger Panther || DEL || 20||8||11||0||||60||3,05||90,4||1||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || EC Bad Nauheim || DEL2 || 3|| || || ||162 ||15 ||5,56 ||84,0 ||0 ||0||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-

Trophées et honneurs personnels 
 2008-2009 : remporte la Coupe Kelly de l'East Coast Hockey League avec les Stingrays de la Caroline du Sud.

Références 

Naissance en  mars 1985
Naissance en Montérégie
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur du CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce
Champion de la Coupe Kelly
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EHC Freiburg